Сирия (Syria) може да се отнася за:

 Сирия, днешната арабска държава в Близкия изток
 Сирия (регион)

исторически 
 Древна Сирия
 Сирохетски царства
 Сирия, римска провинция
 Коилесирия, историческа област, римска провинция
 Сирия Прима и Сирия Секунда, византийски провинции
 Сирия Палестина, римска провинция
 Вилает Сирия (или Вилает Дамаск), вилает на Османската империя 1864–1920 г.
 Кралство Сирия (Арабско кралство Сирия) 1920 г.
 Френски мандат в Сирия и Ливан 1922–1943 г.
 Държава Сирия (1924–1930)
 Република Сирия (1930–1963)
 Велика Сирия

други 
 Сирия (Сория), муниципалитет в Испания
 Сирия, град в щата Вирджиния, САЩ.